Шварцхорн () — название нескольких горных вершин в Австрии, Италии, Швейцарии и Лихтенштейне.
  — Австрия, 2460 м.

Италия 
 Шварцхорн — 4321 м.
  — Италия/Швейцария, 3609 м.
  — 2439 м.

Швейцария 
  — 3201 м.
  — 3146 м.
  — 3108 м.
  — 3105 м.
  — 2944 м.
  — 2928 м.
  — 2890 м.
  — 2683 м.
 Шварцхорн — 2573 м, на границе с Лихтенштейном.